Антиноген (Гени) Димитров Хаджов е български революционер, стружки, крушевски и охридски деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 

Хаджов е роден в 1874 година в град Струга, като единствено дете в семейството на български учители. В 1892 година завършва с четвъртия випуск педагогическите курсове на Солунската българска мъжка гимназия. Влиза във ВМОРО още като ученик, посветен от Александър Чакъров и в 1895 година е сред основателите на организацията в Струга заедно с Чакъров и Порфирий Шайнов. След това е директор на българската прогимназия в Крушево.

В началото на 1903 година става учител в прогимназията в Крушево и взима участие в подготовката на въстанието. По време на Илинденско Преображенското въстание е член на въстаническия щаб и участва в отбраната на Крушевската република.

След въстанието се легализира и става учител в Охрид, където е член на околийския революционен комитет.

Умира на 21 юли 1912 година в Струга.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Родени в Струга
Четвърти випуск на педагогическите курсове при Солунската българска мъжка гимназия
Български просветни дейци от Македония
Български учители
Починали в Струга
Антиноген